Кауэр (, Cauer) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кауэр, Станислав (1867—1943) — немецкий скульптор.
 Кауэр, Фердинанд (1751—1831) — австрийский композитор и пианист.